John Lees ist der Name folgender Personen:

* John Lees (Fußballspieler) (fl. 1886–1890), englischer Fußballspieler 
 John Lees (Musiker) (* 1947), britischer Musiker